Дионисиос Тавуларис (; 1839, Закинф — 1928, Афины) — видный греческий театральный , театральный деятель, один из пионеров афинского театра XIX века.

Биография 
С 12 лет он участвовал в любительских спектаклях. Дебютировал на театральной сцене в 1858 году в Константинополе.

С 1866 года играл в Афинах в труппе П. Суцаса, с 1875 года возглавил труппу «Менандр»; в 1901—1908 годах был в составе труппы «Королевского театра», вскоре после этого покинул сцену.  В 1903 году эмигрировал в США, где безуспешно пытался основать театральную труппу.

Д. Тавуларис — один из ведущих актёров греческого театра 1870—1890-х годов. Обладал красивой внешностью, был склонен к декламационной манере исполнения, к внешнему пафосу. Искусство Тавулариса отразило переход от классического театра к романтическому. С особым успехом выступал в ролях современных ему греческих драматургов.

Избранные роли 
 Император Константин («Фауста» Д. Вернардакиса),
 Пигмалион («Галатея» Василиадиса),
 Митрос («Возлюбленный пастушки» Коромиласа),
 Тирезий («Эдип-царь» Софокла),
 Гамлет, Отелло; Юлий Цезарь (о. п. Шекспира),
 Эрнани (о. п. Гюго) и др.

Примечания

Литература 
 Театральная энциклопедия. Том 5/Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1967
 Θεατριχα απομνημονεματα, `Αυηναι, 1930.
 Ταβουλάρης, Διονύσιος (1930). Απομνημονεύματα. «Μετά προλόγου υπό Νικολάου Ι. Λάσκαρη». Αθήνα: Πυρσός. σελίδες 5–30.
Актёры театра Греции
театральные деятели Греции